Saigusa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masayuki Saigusa
 Toyohei Saigusa